Los monteros de ventores son un antiguo oficio palaciego que participaban en las monterías de las personas reales. 

Se llama ventor al sabueso de suelta que se utilizaba para descubrir la pieza por el rastro. Una vez concertado el monte por los monteros de traílla y habiendo entrado el montero por la señal del rastro, cuando el sabueso de traílla descubría la caza concertada, soltaban parte de los ventores para seguirla. Otra parte de los mismos se situaba a en paradas para socorro de los primeros que habían perseguido a la caza con objeto de que aquéllos descansaran. Los que entraban de nuevo seguían hasta dar con el venado en la red o en el lugar donde se encontraban los lebreles o, en su caso, mataban la caza en el monte.

Referencias
Discurso sobre la montería, Gonzalo Argote de Molina, 1882

Antiguas ocupaciones palaciegas